Loch Gaineimh kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Loch Gaineimh (sjö i Storbritannien, lat 58,40, long -3,62), Skottland, Highland, 
 Loch Gaineimh (sjö i Storbritannien, lat 58,35, long -4,05), Skottland, Highland, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar